.mail è un dominio di primo livello generico che venne proposto dalla Spamhaus. Non ricevette l'approvazione da parte dell'ICANN.
L'intenzione dell'azienda promotrice era quella di combattere lo spam.

La proposta
Per poter registrare un dominio .mail sarebbe stato necessario possedere un ulteriore dominio da almeno sei mesi, di cui le informazioni di Whois fossero verificate. Il nome del dominio .mail sarebbe stato strettamente vincolato a quello del dominio in proprio possesso. Ad esempio, possedendo example.com, si sarebbe potuto richiedere example.com.mail, a cui si sarebbe dovuto aggiungere il nome del mail server: server.example.com.mail.

Le informazioni per contattare chi aveva registrato il dominio sarebbero state raccolte in un server pubblico.
Gli indirizzi e-mail abuseserver.example.com.mail sarebbero stati affidati ad una organizzazione di controllo, che avrebbe avuto inoltre il potere di revocare la registrazione del dominio, nel caso fosse stato inviato spam da quel server.

Il client di posta avrebbe potuto controllare sul server pubblico se i domini .mail dei mittenti della posta in arrivo fossero stati revocati o cancellati.

Collegamenti esterni 
 

Domini di primo livello